Zuzana ha raggiunto la sua migliore posizione nel singolare WTA, nr 263, il 28 gennaio 2013. Mentre il 5 maggio 2014 ha raggiunto il miglior piazzamento mondiale nel doppio, nr 281.

Collegamenti esterni